Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2013 war die 17. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 18. bis 22. März 2013 im Borsko Jezero Hotel in Bor in Serbien statt.

Der Engländer James Cahill wurde durch einen 6:0-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Ashley Carty Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2013/14 und 2014/15.

Modus 
Die 83 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen mit jeweils fünf beziehungsweise sechs Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2013
U21 Europameisterschaft
Opština Bor
Billardturnier in Serbien